Nachtkrapp bezeichnet:

 Nachtkrabb, süddeutsche Kinderschreckfigur
 Tatort: Nachtkrapp (2012)